Euston kan syfta på följande platser:

Australien 

 Euston, New South Wales, ort, Balranald Shire,

Storbritannien 

 Euston, Suffolk, ort, England, 
 Euston station, en järnvägsstation i centrala London, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar